304-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.
 304-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году.
 304-я стрелковая Житомирская Краснознамённая дивизия — сформирована в 1943 году.